XXVII Чемпионат мира по художественной гимнастике 2005 года проходил в Баку (Азербайджан) с 3 по 10 октября в спортцентре имени Гейдара Алиева.

Участники 
Участвовали гимнастки из следующих стран: Андорра, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бразилия, Белоруссия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Испания, Индия, Израиль, Италия, Казахстан, Канада, Кабо-Верде, КНР, Республика Кипр, Южная Корея, КНДР, Латвия, Малайзия, Мексика, Молдавия, Норвегия, Новая Зеландия, Польша, Португалия, Россия, Словения, США, Тайвань (выступали под названием «Китайский Тайбэй»), Таиланд, Турция, Украина, Узбекистан, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Чехия, Чили, Эстония, ЮАР, Япония.

Индивидуальное первенство

Групповое первенство

Результаты

Таблица медалей

Квалификация

Индивидуальное многоборье

Финал

Групповое многоборье

Командное многоборье

Индивидуальное многоборье

Индивидуальные упражнения — скакалка

Индивидуальные упражнения — мяч

Индивидуальные упражнения — булавы

Индивидуальные упражнения — лента

Ссылки 
 FIG Description of Groups All-Around
 FIG Description of Individual All-Around
 FIG Description of Teams

Чемпионаты мира по художественной гимнастике
Международные соревнования по художественной гимнастике в Азербайджане
Художественная гимнастика
Международные спортивные соревнования в Баку
Спорт в Азербайджане в 2005 году
Октябрь 2005 года